Татарские или крымско-ногайские набеги могут означать:

 Крымско-ногайские набеги на Русь
 Крымский поход на Русь
 Русско-крымские войны
 Татарские набеги на Слобожанщину
 Крымско-ногайские набеги на Кабарду
 Татарские набеги в степное порубежье
 Набеги крымцев (1672—1681)
 Литовско-татарские войны

См. также 
 Татаро-монгольское нашествие